Moas steht für:
 Moas, ausgestorbene Laufvögel
 Moas de Abaixo, Ort in Galicien 

Moas ist der Familienname folgender Personen:
 Éber Moas (* 1969), uruguayischer Fußballspieler

MOAS steht für:
 Migrant Offshore Aid Station, maltesische Hilfsorganisation

Siehe auch:
Moa 

MOAS